Неклю́дово — деревня в Тверской области России. Входит в Кимрский муниципальный округ.

Находится в 30 километрах к северу от города Кимры, на реке Большая Пудица.

История 
Во второй половине XIX — начале XX века деревня относилась к Ширинскому приходу Суворовской волости Корчевского уезда. В 1887 году — 49 дворов, 252 жителя.

Северная (заречная) часть деревни раньше (до 1980-х годов) была отдельной большой деревней Керузино, в 1887 году в ней было 85 дворов, 476 жителей. Она также входила в Суворовскую волость, но относилась к Никольскому на Яму приходу (Николо-Ям).

С 2005 до 2022 года деревня являлась административным центром Неклюдовского сельского поселения в Кимрском районе.

Население

Инфраструктура 
 Центральная усадьба ООО «Волга»
 МОУ Неклюдовская средняя общеобразовательная школа (в деревне Ново-Ивановское)
 МДОУ детский сад № 12
 Библиотека (Неклюдовский сельский филиал)
 Неклюдовский ЦКиД
 Неклюдовский ФАП

Достопримечательности 
 Часовня Иконы Божией Матери Всецарицы, 2007 года постройки;

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Примечания 

Населённые пункты Кимрского района